Miscellaneous Symbols and Pictographs è un blocco Unicode. È costituito dai 768 caratteri compresi nell'intervallo U+1F300-U+1F5FF.

Contiene glifi che rappresentano simboli meteorologici, astronomici, musicali e religiosi. Tra i caratteri compaiono piante, animali (alcuni tratti dallo zodiaco cinese), cibi e bevande, oltre che le facce dell'orologio.

Dalla versione 8.0 di Unicode sono stati introdotti i modificatori emoji per indicare i diversi fototipi della pelle.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Miscellaneous Symbols
 Emoji
 Emoticons

Collegamenti esterni 
 

Unicode